Zéta
 Zéta, a görög ábécé hatodik betűje (dzéta) nevének változata
 Zéta, Gárdonyi Géza által alkotott magyar név
 Zéta, Gárdonyi Géza A láthatatlan ember című regényének főszereplője
 Zéta, Gárdonyi Géza színműve
 Zéta, magyar nemesítésű szőlőfajta
 Riemann-féle zéta-függvény

Zeta
 Zeta, folyó Montenegróban
 Zeta, Duklja történeti régió alternatív megnevezése a 11. századtól 
 Zetai Fejedelemség, történelmi államalakulat a Délnyugat-Balkánon 
 FK Zeta, montenegrói labdarúgócsapat
 Zeta Ambient, ambient stílusú zenei előadó
 ZETA, Zenetanárok Társasága
 Zeta (operációs rendszer)